Rucumilla peut désigner :

 Punta Rucumilla, une péninsule du Chili ;
 Le Rucumilla, un sous-marin de la marine chilienne, lancé en 1915.